Rivière Muskrat peut se référer à:

Toponymes 
Rivière Muskrat (Québec), un tributaire du Grand lac Saint-François, dans la MRC Les Appalaches, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada.
Petite rivière Muskrat, un tributaire du Grand lac Saint-François, dans la MRC Les Appalaches, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada.
Rivière Muskrat (des Outaouais), un cours d’eau coulant dans le comté de Renfrew, Ontario, Canada.
Ruisseau Muskrat (Colombie-Britannique), un cours d’eau de la Colombie-Britannique, au Canada.
Ruisseau Muskrat (New York), un tributaire de la rivière Seneca, dans Weedsport, dans l’État de New York, aux États-Unis.
Muskrat Pond Outlet, un tributaire de Fly Creek dans l'état de New York, États-Unis.